Петър Анастасов Учкунов е роден през 1840 г. в Пещера. Той е известен в Пещера и околията лечител.

Самоук ортопед, който помага на страдащи от изкълчвания, счупвания, натъртвания, дископатия и др.

Заради високото уважение, което има в града и извън неговите предели, е издиган за кмет по време на Регентството за периода 1886 – 1887 г., както и за помощник-кмет през периода 1888 – 1892 г. Оглавява патриотичната дружинка „България за себе си“-формация, създадена от Стефан Стамболов и води борба с русофилите и русофилските бунтове.

Петър Учкунов, освен уважаван лечител, е и един от свидетелите на героизма на Осман Нури Ефенди-Спасителят на Пещера.

Живее 98 години и е единственият останал жив свидетел за периода, по чиито спомени са написани архивите за отклоняването на башибозука от територията на общината.

Голяма част от тази история е достигнала до нас благодарение на неговите исторически сведения.

Потомците му разказват, че той е предложил да жертва себе си като гарант пред башибозуците и в помощ на Осман Нури, за да не настъпят кланета и кръвопролития в града. Той и Осман Нури били приятели и ставали още в 3 часа сутринта, за да пият кафе и бистят политиката в турското кафене в града. Също така, по техни сведения, фамилията на лечителя произлиза от турската дума „uçıkıkçı“, което означава „на чакръкчия“.

Умира на 9. IX. 1939 г.

Днес неговите останки почиват в двора на църквата „Св.Петка“ – единственият пещерец-мирянин, намерил покой в тази църква.

Български лечители